Kopyschtsche (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kopyschtsche (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Kopyschtsche (Sarny), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny